Die United States Navy taufte zwei Schiffe auf den Namen USS Von Steuben, nach dem preußischen Offizier und General des amerikanischen Heeres Freiherr Friedrich Wilhelm von Steuben.

USS Von Steuben (ID-3017), ein zwischen 1917 und 1919 in Dienst gestellter Truppentransporter: vormals: Schnelldampfer Kronprinz Wilhelm des Norddeutschen Lloyd in Bremen.
USS Von Steuben (SSBN-632), ein Atom-U-Boot der Lafayette-Klasse

Schiffsname der United States Navy
Friedrich Wilhelm von Steuben als Namensgeber